Saignes (Cantal)
 Saignes (Lot)

Desambiguações de topônimos